Grayson (Oklahoma)
Grayson (Kentucky)
Grayson (Geórgia)
Grayson (Luisiana)
Grayson (Califórnia)

Desambiguações de topônimos